Labin je lahko:
 Labin, Labin (Hrvaška)
 Labin, Prgomet (Hrvaška)